Мори́с Манифика́ (; род. 4 апреля 1986 года, Салланш, Верхняя Савойя) — французский лыжник, четырёхкратный призёр Олимпийских игр и четырёхкратный призёр чемпионатов мира, победитель этапов Кубка мира.

Спортивная карьера 
На чемпионате мира 2015 года в Фалуне завоевал две медали: серебряную — в 15 километровой гонке свободным ходом и бронзовую — в эстафете.

Дважды принимал участие в Зимних Олимпийских играх 2010 и 2014 годов. В Сочи завоевал бронзовую медаль в составе эстафетной четвёрки.

В Кубке мира Манифика дебютировал в 2006 году. 7 декабря 2008 года Монифика впервые поднялся на подиум на этапах Кубка мира, завоевав 3-е место в гонке во французском местечке Ла-Клюза. В марте 2010 года одержал свою первую победу на этапе Кубка мира в Лахти в пасьюте на 30 км, а ещё через две недели добыл свою вторую победу на этапе в шведском Фалуне.

В 2017 году дважды поднимался на подиум этапов Тура де Ски, последний из которых даже выиграл, но в общем зачёте стал лишь 4-м, уступив 7 секунд Дарио Колонье.

Лучшим достижением Манифика в общем итоговом зачёте Кубка мира является 5-е место в сезоне 2009/10 года и в сезоне 2015/16 года.

В 2021 году стал третьим в общем зачёте многодневки Тур де Ски. 

Использует лыжи и ботинки производства фирмы Salomon .

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Награды 
 Кавалер ордена «За заслуги» (20 апреля 2014 года).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лыжники Франции
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года